Smultronspenat kan avse.
 Smultronspenat – en växtart i familjen mållväxter, se Bärmålla
 Smultronspenat  – en amarantväxtart, se Smultronmålla